Zielińscy herbu Ciołek – polski ród szlachecki
 Zielińscy herbu Doliwa – polski ród szlachecki
 Zielińscy herbu Prus III – polski ród szlachecki
 Zielińscy herbu Świnka – polski ród szlachecki